Il Doppio Borgato  è un particolare tipo di doppio pianoforte gran coda da concerto. 

Consiste di due pianoforti gran coda da concerto sovrapposti, dei quali uno è azionato da una tradizionale tastiera ed il secondo tramite una pedaliera da 37 pedali, simile a quella dell'organo.

Progettato e costruito da Luigi Borgato, è stato brevettato nel 2000.

Composizioni per Doppio Borgato 

Appositamente per il Doppio Borgato sono state composte: 
Cristian Carrara
"Magnificat, Meditation" pianoforte con pedaliera e orchestra (2011)
Giuseppe Lupis
Gounod-Lupis "Marche Funebre d'Une Marionette" (2011)
Nimrod Borenstein
"Fireworks" Op. 57 per pianoforte con pedaliera (2011)
Grieg-Borenstein "In the hall of the mountain-king" arrangiamento per pianoforte con pedaliera (2011)
Michael Glenn Williams
"Tip Tap" (2011)
Ennio Morricone (1928-2020)
"Quarto Studio Bis" (2011)
Andrea Morricone (1964-)
"Omaggio a J.S.B." (2011)
Franco Oppo (1935-)
"Freu dich sehr o meine Seele" (2000)
Fabrizio Marchionni (1976-)
"S'Indàssa" (2000)
Charlemagne Palestine (1945 or 1947-)
Compositions for pedal piano (2005)
Jean Guillou (1930-2019)
"Epitases" (2001)

Bibliografia
 Jean Guillou, La Lettre de l'Argos, Parigi, Dicembre 2001.
 Brian T.Majeski, The Music Trades, Novembre 2000, p.86.
 Pianist Magazine, Aprile-Maggio 2006, UK.
 Honka Verdurmen, Piano Wereld, Holland, Agosto-Settembre 2005.
 Larry E.Ashley, Pierce Piano Atlas, 12th edition, Larry E.Ashley Publisher, Albuquerque NM U.S.A., 2008, p.58.
 Géreard Gefen, Piano, Editions du Chêne - Hachette Livre, 2002 p.59, 166, 170, 180.
 Atanasio Cecchini, Piano Dream. History of the Piano, Mosè Edizioni, 2007, p.170-171.
 Dario Miozzi, in Musica Rivista di cultura musicale e discografica, Zecchini Editore, Dicembre 2010 - Gennaio 2011, p.54, 59-60.
 Luca Segalla, in Musica, Rivista di cultura musicale e discografica, Zecchini Editore, n°224, marzo 2011, p.68
Stuart Isacoff, nel libro A Natural History of the Piano, The Instrument, the Music, the Musicians—from Mozart to Modern Jazz and Everything in Between, edited by Alfred A. Knopf, New York, 2011, p.48

Altri progetti